Персональна рекламна дошка («Own Advertising Board») — це електронна дошка оголошень, що працює в інтересах свого власника.
Персональна рекламна дошка створюється зацікавленою в ній особою з метою усвідомленого дозволу на доступ до своєї уваги будь-яких зацікавлених рекламодавців. Рекламодавці, що претендують на увагу власника Персональної рекламної дошки, платять за бажання бути розміщеними на ній.
Система працює в межах інтернет-сервісу Реклама платить мені, який надає компанія-розробник сервісу APM Agentuur. Персональна рекламна дошка забезпечує пряму комунікацію між рекламодавцем і його потенційним споживачем, зараховуючи споживачеві 90 % доходу від показаної йому реклами. Гроші за непереглянуту рекламу повертаються рекламодавцю без утримань і в повному обсязі. Персональна рекламна дошка є зареєстрованим брендом APM Agentuur.

Про ідею створення, функціональні можливості, умови та сегментування сервісу — див. стор. APM Agentuur та Реклама платить мені.

Види рекламних дощок, що створюються компанією APM Agentuur

Персональна рекламна дошка 

Персональна рекламна дошка в системі APM Agentuur створюється приватною особою. При реєстрації Персональної рекламної дошки приватній особі присвоюється персональний рекламний ідентифікатор. Одна приватна особа має право створити тільки одну Персональну рекламну дошку. Також Персональну рекламну дошку можна створити для неповнолітнього користувача. У цьому випадку управління рахунком здійснюється через персональний рекламний ідентифікатор батьків або опікуна.

Глобальна рекламна дошка 
Глобальна рекламна дошка в системі APM Agentuur створюється приватною особою. При реєстрації Глобальної рекламної дошки компанії присвоюється глобальний рекламний ідентифікатор. Для однієї компанії можна створити тільки одну Глобальну рекламну дошку. Також Глобальну рекламну дошку може створити філія компанії. У цьому випадку управління рахунком здійснюється через глобальний рекламний ідентифікатор головної компанії.

Функціонал

Для приватних осіб 
Для приватних осіб доступні такі функції налаштування та управління Персональною рекламною дошкою, як
 Тематичні критерії реклами, що надходить на Персональну рекламну дошку
 Персональний профіль
 Контроль бюджету на www.adpays.me
 Моментальне виведення коштів з www.adpays.me при сумі більше 1 EURO. Виведення здійснюється через систему PayPal
 Позначення свого регіону для отримання актуальної інформації про найближчі послуги та товари. Користувачі визначають свій регіон самостійно, підключення функції Геолокації не потрібно.

Для рекламодавців 
При тому, що рекламодавці не отримують інформації приватної властивості про своїх потенційних клієнтів, вони можуть таргетувати свою рекламну кампанію:
 за регіоном
 за віковими групами
 за статтю користувачів
 за інтересами користувачів

Функції, що доступні при формуванні реклами для розміщення на Персональних рекламних дошках:
 виставлення параметрів показу реклами, а саме: скільки людей повинні подивитися рекламу, скільки разів одна людина може подивитися рекламу, період часу рекламної кампанії
 завантаження свого банера або створення банера на сайті
 вибір додаткових інтерактивних інструментів до банера: лінк на свій сайт, візитка, розгорнутий флаєр, відеоролик
 повний контроль показів, включаючи статистику про кількість осіб, які бачили рекламу, і про кількість показів одній людині
 призупинення реклами, продовження реклами, виведення решти коштів, перерозподіл бюджету на інші рекламні кампанії в рамках www.adpays.me

Посилання 
 Advertising Pays Me

Збір та виведення коштів 
У процесі доопрацювання

Месенджер 
У процесі доопрацювання

Модерація 
Порівняння з аналогами  — див. стор. Advertising Pays Me та APM Agentuur.

Примітки 

Сайти, засновані 2014